Эдер Габриэл Милитан (; родился 18 января 1998 года в Сертанзинью, Рибейран-Прету) — бразильский футболист, центральный защитник клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Бразилии.

Клубная карьера 
Милитан — воспитанник клуба «Сан-Паулу». 14 мая 2017 года в матче против «Крузейро» он дебютировал в бразильской Серии А, выйдя на поле в стартовом составе и будучи заменённым на 51-й минуте Томасом.

В 2018 году за 7 миллионов евро был приобретён «Порту», за который впоследствии отыграл один сезон.

14 марта 2019 года «Реал Мадрид» объявил о том, что Милитан согласился заключить с испанским клубом контракт на шесть лет и перейдёт будущим летом. «Реал» воспользовался опцией в контракте Милитана и выкупил его за 50 млн евро.

20 января 2021 года в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Алькояно» забил свой первый гол в составе «бланкос», однако этого не хватило для победы и команда сенсационно вылетела из турнира. Первый гол в Ла Лиге Милитан забил 1 мая 2021 года в домашней игре с «Осасуной», матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

Выступления за сборную 
Являлся игроком юношеской сборной Бразилии. В 2015 году принял участие в чемпионате мира среди юношеских команд, где вместе с командой дошёл до четвертьфинала, уступив будущим чемпионам — сборной Нигерии. Провёл на турнире все 5 встреч.

Статистика выступлений

Выступления за сборную 

Итого: 5 матчей / нет голов; 3 победы, 2 поражения.

Итого: 22 матча / 1 гол; 15 побед, 5 ничьих, 2 поражения.

Достижения 
 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2019/20, 2021/22
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2021/22
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2022
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2022

 Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки: 2019

Примечания 
Комментарии

Источники

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Реал Мадрид»